Internationale Bibliothek steht für:

 Internationale Bibliothek (John Most), anarchistische Monatschrift (1887–1890), herausgegeben von Johann Most (New York, John Müller)
 Internationale Bibliothek (Buchreihe), deutschsprachige Buchreihe im Verlag Dietz bzw. J.H.W. Dietz Nachfolger
 Internationale Bibliothek (Verlag), deutscher Verlag mit Sitz in Berlin